Dżabal Dżiddat al-'Ila – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy w Parku Narodowym Świętej Katarzyny, ok. 15 km na południowy zachód od Góry Synaj. Mierzy 2207 m n.p.m.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy